Cowgill ist der Familienname folgender Personen:

 Calvin Cowgill (1819–1903), US-amerikanischer Politiker
 Collin Cowgill (* 1986), US-amerikanischer Baseballspieler